Földrajz
 Oroszország
 Zsukovszkij, város a Moszkvai területen, 1947 óta Nyikolaj Jegorovics Zsukovszkij nevét viseli. Korábbi nevei Otdih, Sztahanovo.
 Zsukovszkij, település a Cseljabinszki területen
 Zsukovszkij, település az Orjoli területen
 Zsukovszkij, település a Sztavropoli határterületen

Egyéb
Zsukovszkij, régi orosz családnév